Гераскевич, Владислав Михайлович (род. 1999) — украинский скелетонист.
 Гераскевич, Николай Петрович (1935—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.